Воронцовская волость — административно-территориальная единица 3-го уровня и муниципальное образование со статусом сельского поселения в Островском районе Псковской области России.

Административный центр — село Воронцово.

География 
Территория волости граничит на юго-западе с Горайской, на западе и северо-западе — с Островской волостями Островского района, на юге — с Пушкиногорским и Новоржевским районами Псковской области.

На территории волости расположено озеро Черешно (0,39 км², глубиной до 8 м) — место истока реки Черёха.

Население 

Суммарная численность населения Воронцовской и Шиковской волостей, объединённых в новообразованную Воронцовскую волость, по состоянию на 1 января 2015 года составляла 1582 человека.

Населённые пункты 

В состав волости с апреля 2015 года входят 136 населённых пунктов, в том числе 1 село и 135 деревень:

История 
Территория современной волости в 1927 году в основном вошла в Островский район в виде ряда сельсоветов, в том числе Заслюжского сельсовета, восточная часть — в Выборский район в виде ряда сельсоветов, в том числе Шиковского сельсовета. Постановлением Президиума ВЦИК от 1 января 1932 года Шиковский, Шалашинский, Сонинский, Степановский, Фёдоровский сельсоветы были включены в Славковский район.

Постановлением Президиума ВЦИК от 15 февраля 1935 года Шиковский, Шалашинский, Степановский, Фёдоровский сельсоветы переданы в состав новообразованного Сошихинского района с центром в селе Воронцово (которое в 1925—1944 годах на картах подписывалось как Сошихино).

Постановлением Президиума ВЦИК от 10 октября 1937 года в Сошихинский район был передан Сонинский сельсовет.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 16 июня 1954 года Качановский и Сумецкий сельсоветы были объединены в Шаркуновский сельсовет Сошихинского района, Лавровский и Великорецкий сельсоветы включены в Островинский сельсовет Сошихинского района, Сонинский и Фёдоровский включены в Шалашинский сельсовет Сошихинского района, Степановский — в Шиковский сельсовет Сошихинского района.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 3 октября 1959 года почти все сельсоветы Сошихинского района возвращены в Островский район, а Шалашинский и Шиковский сельсоветы переданы в Новоржевский район.

Решением Псковского облисполкома от 13 февраля 1960 года Шалашинский сельсовет был упразднён и включён в Шиковский сельсовет.

Решением Псковского облисполкома от 25 апреля 1960 года Заслюжский сельсовет был переименован в Воронцовский сельсовет.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 1 февраля 1963 года из состава Новоржевского района в Островский район был передан Шиковский сельсовет.

Решением Псковского облисполкома от 7 декабря 1964 года Островинский сельсовет был включён в Воронцовский сельсовет.

Постановлением Псковского областного Собрания депутатов от 26 января 1995 года все сельсоветы в Псковской области были переименованы в волости, в том числе Воронцовский сельсовет был превращён в Воронцовскую волость.

Законом Псковской области от 28 февраля 2005 года  была упразднена Шаркуновская волость и  с 1 января 2006 года включена в новосозданное муниципальное образование Воронцовская волость со статусом сельского поселения в составе муниципального образования Островский район со статусом муниципального района.

До апреля 2015 года в состав Воронцовской волости входило 60 населённых пунктов, в том числе село Воронцово и 59 деревень: Погорелка, Качаново, Домахино, Ширяево, Малые Пустынки, Большие Пустынки, Жуково, Арестово-Шевелево, Ступино, Настасино, Ягупы, Лапское, Беляи, Минкино, Поварнино, Рассамухино, Шаркуновка, Каменка, Острейково, Ульяново, Коношково, Клюево, Овсянкино, Хорошая, Пометкино, Житницы, Анашино, Астратово, Березовка, Болдино, Врев, Винокурово, Гостены, Горшки, Голубово, Заслюжье, Зубово, Казаны, Конево, Кустово, Лаврово, Лужки, Маклаки, Михалево, Панюшино, Подоры, Приезживо, Приозерная, Пшонкино, Романово, Семёхново, Сергино, Сошихино, Терегаево, Тупицы, Юцы, Ямище, Стешутино, Толстиково.

В апреле 2015 года в состав Воронцовской волости была включена упразднённая Шиковская волость.

Примечания 

Муниципальные образования Островского района Псковской области
Сельские поселения Псковской области